Новое Изамбаево — название населённых пунктов в России:
 Новое Изамбаево — деревня в Комсомольском районе Чувашии.
 Новое Изамбаево — деревня в Яльчикском районе Чувашии.